Mikova steht für:

 Miková, eine Gemeinde in der Slowakei
 Míková, einen Familiennamen